Блинково — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Блинково — до 1993 года название села Тасарык Толебийского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Блинково — посёлок в Венгеровском районе Новосибирской области, ликвидирован в 2009 году.